Chopra kan syfta på:

Personer
 Daniel Chopra (1973–), en svensk golfspelare
 Deepak Chopra (1947–), en indisk-amerikansk författare
 Michael Chopra (1983–), en engelsk fotbollsspelare
 Priyanka Chopra (1982–), en indisk skådespelerska och sångerska